Fußball-Bundesliga 2011/12 var den 49:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 5 augusti 2011–5 maj 2012 med vintervila 17 december 2011–20 januari 2012. Av tradition inleddes serien med en match med de regerande mästarna (Borussia Dortmund) innan övriga matcher i omgång 1 spelades.

Då Tyskland inför säsongen klättrat från en fjärde till en tredje plats på Uefas officiella rankningslista fick ligan ytterligare en plats till gruppspelsomgången i Uefa Champions League. 

Borussia Dortmund vann sina andra raka Bundesligaseger efter att ha skaffat en ointaglig ledning med 8 poäng före Bayern München med två omgångar kvar att spela.

Inför säsongen 
Ligan bestod av 18 lag. Eintracht Frankfurt och FC St. Pauli hade flyttats ner till Tysklands andraliga då lagen slutat sist och näst sist under föregående säsong. Frankfurt hade spelat i högstaligan sex år i rad, för St. Paulis del var det en ett års kort sejour i högstaligan som avslutades.

De nedflyttade lagen ersattes av Hertha BSC, som hade vunnit 2. Bundesliga föregående säsong, och andraplacerade FC Augsburg. Augsburg gjorde nu sin debut den tyska högstaligan medan Hertha var tillbaka till högstaligan efter endast ett år i den tyska andraligan.

Borussia Mönchengladbach, som slutat på en 16:e plats föregående säsong, hade kvalat sig kvar i Bundesliga via totalt 2–1 över två matcher mot VfL Bochum, 3:e-placerade laget i andraligan föregående säsong.

Arenor 

Den största markanta skillnaden när det gäller arenorna skedde i Mainz där FSV Mainz bytte arena från Stadion am Bruchweg som tog dryga 20 tusen åskådare till den nybyggda Coface Arena som tar dryga 34 000 åskådare vid ligamatcher. Andra skillnader från föregående säsong var att arbetet vid Mercedes-Benz Arena slutfördes inför säsongen där man byggde om arenan från en multiarena till enbart en fotbollsarena, och ett namnbyte av Impuls arena till SGL Arena efter att SGL Carbon köpte upp namnrättigheterna till arenan i maj 2011.

Klubbinformation 
Utöver klubbarnas individuella sponsorer som listas nedan använde sig alla lag i ligan sig av en fotboll vid namn "Torfabrik" som är skapad av Adidas, bollarnas design ändrades inför säsongen.

Noter
 FC Augsburg valde Paul Verhaegh som ny kapten, efter att den tidigare lagkaptenen Uwe Möhrle såldes till FC Energie Cottbus under vinterfönstret 2011/2012.
 Werder Bremen valde Clemens Fritz som ny kappten efter att Per Mertesacker, som var uttalad lagkapten av tränaren inför säsongen, såldes till Premier League-klubben Arsenal FC den 31 augusti 2011.
 VfB Stuttgart har utsett till ny lagkapten Serdar Tasci efter att Matthieu Delpierre, som hade varit lagets kapten sedan 1 december 2009, tackade nej till erbjudandet att återigen bli lagkapten.

Tränarbyten

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteliga 
29 mål
  Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04)

26 mål
  Mario Gómez (Bayern München)

22 mål
  Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

18 mål
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Lukas Podolski (1. FC Köln)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)

17 mål
  Martin Harnik (VfB Stuttgart)

16 mål
  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)

15 mål
  Raúl (Schalke 04)

13 mål
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim / VfB Stuttgart)
  Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

Assistliga 
12 assist
  Franck Ribéry (Bayern München)

11 assist
  Juan Arango (Borussia Mönchengladbach)

9 assist
  Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)
  Toni Kroos (Bayern München)

8 assist
  Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund)
  Jefferson Farfán (Schalke 04)
  Christian Fuchs (Schalke 04)
  Tamás Hajnal (VfB Stuttgart)
  Mario Mandžukić (VfL Wolfsburg)
  Thomas Müller (Bayern München)
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)
  Raffael (Hertha BSC)

Referenser 

2011/2012
2011 i Tyskland
2012 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2011/2012